Partito Socialista Rivoluzionario – partito politico indiano
Partito Socialista Rivoluzionario – partito politico portoghese
Partito Socialista Rivoluzionario  – partito politico dei Paesi Bassi
Partito Socialista Rivoluzionario – partito politico russo
Partito Socialista Rivoluzionario Italiano – partito politico italiano
Partito Socialista Rivoluzionario Somalo – partito politico somalo